

Localidades

 Saint-Germain-des-Prés (Paris) - um bairro de Paris
 Saint-Germain-des-Prés (Dordonha)
 Saint-Germain-des-Prés (Loiret)
 Saint-Germain-des-Prés (Maine-et-Loire)
 Saint-Germain-des-Prés (Tarn)

Desambiguações de topônimos